Yuki Bhambri è il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria Junior.

Tiago Fernandes ha vinto il torneo battendo in finale Sean Berman, con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di Serie

 Daniel Berta (terzo turno)
 Gianni Mina (semifinali)
 Jason Kubler (terzo turno)
 Mitchell Frank (terzo turno)
 Huang Liang-chi (terzo turno)
 Márton Fucsovics (semifinali)
 Kevin Krawietz (primo turno)
 Dominik Schulz (secondo turno)

 Filip Horanský (terzo turno) 
 Guilherme Clezar (quarti) 
 Renzo Olivo (terzo turno) 
 Yasutaka Uchiyama (primo turno) 
 Arthur De Greef (terzo turno) 
 Tiago Fernandes (campione) 
 Henri Laaksonen (primo turno) 
 Jozef Kovalík (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte Bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Australian Open 2010